1914/15 was het 27ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Everton werd landskampioen. Door de Eerste Wereldoorlog was dit het laatste seizoen tot de competitie in 1919/20 werd hervat.

Prijzen

First Division

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1914/15